Elnora ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elnora (Arkansas), im Randolph County
 Elnora (Indiana), im Daviess County
 Elnora (New York), im Saratoga County

in Kanada:
 Elnora (Alberta)